Ljusdal (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Ljusdal (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.